Китайська Суперліга 2008 — 49-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном втретє став Шаньдун Лунен Тайшань.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2008
Китай
2008 у китайському спорті